Rocket steht für:

 englischsprachige Bezeichnung für eine Rakete
 The Rocket, eine britische Dampflokomotive von 1829, siehe Rocket (Lokomotive)
 Reims Rocket, ein einmotoriges Leichtflugzeug, siehe Cessna 172 #Versionen
 eine ehemalige Achterbahn im Playland Park, siehe Phoenix (Knoebels Amusement Park & Resort)
 eine Achterbahn im schwedischen Park Furuvik, siehe Black Hole (Alton Towers)
 ein transportables Kettenkarussell des österreichischen Herstellers Funtime, siehe Starflyer (Fahrgeschäft)
 Rocket Internet SE, eine Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin
 Triumph Rocket III, ein schweres Motorrad
 The Rocket Record Company, ein britisches Plattenlabel
 eine Modellreihe von US-amerikanischen Raketen, siehe Rocket 3

Rocket ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Rocket (1949–2005), US-amerikanischer Schauspieler
 Randy Rocket, deutscher Fotograf, Kameramann und Filmregisseur